Lysá hora – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim w Czechach
 Lysá hora – szczyt w Karkonoszach w Czechach
 Lysá hora – szczyt na Płycie Izerskiej w Czechach
 Lysá hora – szczyt w Górach Czerchowskich na Słowacji

Zobacz też 
 Łysa Góra